Böle ist:
 der schwedische Name eines Stadtteils der finnischen Hauptstadt Helsinki, siehe Pasila
 der Name folgender Ortschaften in Schweden:
 Böle (Berg), in der Provinz Jämtlands län, Gemeinde Berg
 Böle (Luleå), in der Provinz Norrbottens län, Gemeinde Luleå
 Böle (Piteå), in der Provinz Norrbottens län, Gemeinde Piteå
 eine schweizerdeutsche Bezeichnung für die Zwiebel

Siehe auch: 
 Böhle
 Boele
 Boehle